Кунзах — село в Гумбетовском районе Дагестана. Входит в сельское поселение «Сельсовет „Игалинский“».

Географическое положение 
Расположено в 11 км к юго-востоку от районного центра села Мехельта.

Население 

Моноэтническое аварское село.

Примечания 

Населённые пункты Гумбетовского района